Ordet kvist har flere betydninger:
Kvist (plantedel) – Det kan være det unge endeskud på en gren eller sideskuddet på en gren.
Kvist (bygningsdel) – er en bygningsdel, en fremspringende udbygning fra et tag.